Oberhof kan syfta på:

 Oberhofs bobsleigh-, rodel- och skeletonbana – i Oberhof, Tyskland

Geografi

Schweiz 

 Oberhof, Aargau, ort och kommun i kantonen Aargau,

Tyskland 

 Oberhof, Tyskland, ort och kommun, Thüringen,

Österrike 

Oberhof, Österrike

Se även 
 Oberhofen